Березниковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

 Березниковский сельсовет — Владимирская область, Собинский район.
 Березниковский сельсовет — Вологодская область, Бабушкинский район.
 Березниковский сельсовет — Вологодская область, Вологодский район.
 Березниковский сельсовет — Кировская область, Кумёнский район.
 Березниковский сельсовет — Курская область, Рыльский район.
 Березниковский сельсовет — Пермский край, Бардымский район.